Les élections municipales à Épône ont pour objet l'élection du conseil municipal qui compte 29 membres, parmi lesquels est élu le maire.

Élection municipale partielle de 2010 
Cette élection fait suite à la démission de l'ensemble du conseil municipal le .
Le premier tour a eu lieu le  et le second tour, le .

Élection municipale de 2008 
Le premier tour a eu lieu le  et le second tour, le .

Notes et références

Voir aussi 
 Élections municipales partielles françaises en 2010

Épône
Épône
Épône